Klon steht für:

 Individuum, das genetisch identisch zu einem anderen Lebewesen ist, siehe Klonen
 Klon (Informationstechnik), Nachbau eines Systems oder einer Software
 Klon (Sprache), eine Papua-Sprache auf der indonesischen Insel Alor
 Klon (Mathematik), unter Projektionen und Kompositionen abgeschlossene Teilmenge der endlichstelligen Operationen auf einer Grundmenge

Orte:
 Klon (Mikołajki), untergegangener Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klon (Rozogi), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Liebenberg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Klon (Czajków), Dorf im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Quelltextklon (Programmierung)
 Apple-Clone (Homecomputer-Klon)
 Klonierung (Molekularbiologie)
 Klonalität (Abstammung von Zellen)